Килмаллок (; , Килль-Мохяллог) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер).

Демография 
Население — 1443 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1362.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Лимерик